Alpen Cup kobiet w skokach narciarskich 2016/2017 rozpoczął się 7 sierpnia 2016 w niemieckim Klingenthal, a zakończył się 12 marca 2017 we francuskim Chaux-Neuve. Cykl składa się łącznie z 16 konkursów – 8 rozgrywanych latem i 8 zimą.

Na podstawie zsumowanych not z pierwszych 6 konkursów sezonu utworzono również klasyfikację turnieju Alpen-Cup-Tournee, w którym zwyciężyła Węgierka Virág Vörös, druga była Austriaczka Lisa Eder, a trzecia Niemka Selina Freitag.

Zwyciężczynią tej edycji Alpen Cup została Selina Freitag.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Sezon 2016/2017 w skokach narciarskich
2017